Алексе́евский райо́н — название ряда административно-территориальных единиц и/или муниципальных образований:

Казахстан 
 Алексеевский район — название Аккольского района в 1961—1997 годах.

Россия 
 Алексеевский район — административно-территориальная единица в Белгородской области (территория входит в состав муниципального образования Алексеевский городской округ).
 Алексеевский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Волгоградской области.
 Алексеевский район — территориальная единица в Москве
 Алексеевский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Самарской области.
 Алексеевский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Татарстане.
 Алексеевский район — название Таттинского улуса Якутии в 1930—1990 годах.

Украина 
 Алексеевский район — бывшее название Первомайского района Харьковской области.
 Алексеевский район (Алексеевка) — район Шахтинского округа Донецкой губернии УССР

См. также 
 Алексеевский городской округ — муниципальное образование в Белгородской области России, охватывающее территории административно-территориальных единиц Алексеевский район и город областного значения Алексеевка
 Алексеевск
 Алексеевка
 Алексеевский
 Алексеевское
 Алексеевская
 Алексеево
 Алексеев, Алексеева